Bessas (Frankrijk), een gemeente in het departement Ardèche
 Bessas (generaal), een Byzantijnse generaal uit de tijd van Justinianus